

België
 Sint-Theresiakerk (Anzegem)
 Sint-Theresiakerk (As)
 Sint-Theresiakerk (Berchem)
 Sint-Theresiakerk (Bredene)
 Sint-Theresiakerk (Ekeren)
 Sint-Theresiakerk (Schaarbeek)
 Sint-Theresiakerk (Slypskapelle)
 Sint-Theresiakerk (Trooz)
 Sint-Theresiakerk (Wevelgem)

Duitsland
 Sint-Theresiakerk (Rhens)

Frankrijk
 Sint-Theresiakerk (Le Portel)
 Sint-Theresiakerk (Pont-de-Briques)
 Sint-Theresiakerk (Stella-Plage)

Litouwen
 Sint-Theresiakerk (Vilnius)

Nederland
 Sint-Theresiakerk (Lauradorp), een kerk in de gemeente Landgraaf
 Sint-Theresiakerk (Lennisheuvel)
 Sint-Theresiakerk (Maastricht) 
 Sint-Theresiakerk (Ransdaal) 
 Sint-Theresiakerk (Eindhoven) 
 Sint-Theresiakerk (Tilburg) 
 Sint-Theresia van Lisieuxkerk (Den Haag)
 Sint-Theresiakerk (Borne)
 Teresia van Avilakerk (Den Haag)

Zie ook
Zie ook: Sint-Theresia van Lisieuxkerk

Theresia